Липија има више значења:

 Липија (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Липија (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Липија (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији